Соссе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Соссе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Соссе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Соссе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Соссе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна